Detta är en lista över sjöar i Kils kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kils kommun.

Lista

Kils kommun
 Lista